Cet article liste les maisons d'édition en France.

Classement par chiffre d'affaires 
Le classement selon leurs chiffres d’affaires est assez complexe à établir, car avec le temps, le périmètre d'activité de certains groupes évolue. Seuls sont repris ici les éditeurs ayant un article dans Wikipédia.

Liste des principaux éditeurs français 
Cette section reprend la liste des principaux éditeurs français disposant d'un article dans Wikipédia. Le tableau indique les codes attribués par l'Agence francophone pour la numérotation internationale du livre et qui figurent sur l'ensemble des ouvrages édités.

Notes et références 

Maisons d'édition francaises
Liste d'entreprises françaises
Françaises